ЕЕЗ може да се односи на:
 Европска економска заједница
 Европска економска зона